División de Honor 1990-1991 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1990-1991 – torneo di hockey su pista